

Cognomi
Buonarroti, nobile famiglia fiorentina
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), pittore, scultore, architetto e poeta italiano
Michelangelo Buonarroti il Giovane (1568-1642), letterato italiano
Filippo Buonarroti (1661-1733), archeologo e antiquario italiano 
Filippo Buonarroti (1761-1837), rivoluzionario italiano

Musei
Casa Buonarroti, museo di Firenze su Michelangelo

Stazioni metropolitana
Buonarroti, stazione della Linea M1 della metropolitana di Milano